Elisa Brocard (1984) – fondista italiana
 Henri Brocard (1845-1922) – matematico francese
 Punti di Brocard
 Problema di Brocard
 Punti di Brocard